Tiffert n'Aït Hamza är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Tiffert n'Aït Hamza ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tiffert n'Aït Hamza är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Tiffert n'Aït Hamza. Runt Tiffert n'Aït Hamza är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Tiffert n'Aït Hamza är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal